L’European Communities Act 1972 est le nom de deux lois :
 l’European Communities Act 1972 en Irlande,
 et l’European Communities Act 1972 au Royaume-Uni.